Gengnagel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gengnagel (* 1965), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Jörg Gengnagel, deutscher Indologe
 Ludwig Gengnagel (1881–1964), deutscher Lehrer
 Paul Gengnagel (1889–1978), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter und Musiklehrer
 Theo Gengnagel (1880–1943), deutscher Maler, Grafiker und Gewerbeschullehrer